Saussure puede referirse a:

 Henri Louis Frédéric de Saussure, (Ginebra, Suiza, 27 de noviembre de 1829 - ibídem  22 de febrero de 1905), mineralogista y entomólogo suizo.
 Ferdinand de Saussure, (Ginebra, Suiza, 26 de noviembre de 1857 – ibídem, 22 de febrero de 1913), lingüista suizo, hijo del anterior.
 Horace-Bénédict de Saussure, (Chêne-Bougeries, cantón de Ginebra, 17 de febrero de 1740 - Ginebra, 22 de enero de 1799), aristócrata naturalista y geólogo suizo.
 Nicolas-Théodore de Saussure, (14 de octubre de 1767 - 18 de abril de 1845), hijo del anterior, químico, naturalista y estudioso de la fisiología vegetal.